Maus kan henvise til:

 Panzer VIII Maus – udviklingsprojekt af en kæmpemæssige kampvogn
 Maus (tegneserie) – grafisk roman af Art Spiegelman